Jevgenij Grisjin kan syfta på:

Jevgenij Grisjin (skridskoåkare) (1931–2005), sovjetisk skridskoåkare
Jevgenij Grisjin (vattenpolospelare) (född 1961), sovjetisk vattenpolospelare